Leuchtenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Leuchtenberger (1839–1914), deutscher Philologe
 Wolfgang Leuchtenberger (...–2018), deutscher Biochemiker